Le Palace peut désigner :

Lieux 
 Le Palace, une salle de spectacle bruxelloise située boulevard Anspach et inaugurée en 1913 ;
 Le Palace, une salle de spectacle parisienne, inaugurée en 1921 faubourg Montmartre. Elle fut un club parisien très en vogue dans la culture underground de 1978 à 1983 ;
 Le Palace, une salle de spectacle granbyenne inaugurée en 1910 ;
 Le Palace, une salle de spectacle périgourdine ;

Littérature 
 Le Palace, le roman de Claude Simon publié en 1962.

Voir aussi